Джин Скотт:
  (1937—2006) — американский теннисист, журналист и издатель, член Международного зала теннисной славы.
 Скотт, Джин (род. 1951) — британская фигуристка, серебряный призёр чемпионата Европы (1973).
 Скотт, Джин Брюс (род. 1956) — американская телевизионная актриса с карьерой в дневных мыльных операх и прайм-тайм сериалах.